Cedar Point kan syfta på:

 Cedar Point – en stor nöjespark i Sandusky, Ohio i USA
 Cedar Point, Kansas – en ort i Kansas